Кука може да се отнася за:
 Риболовна кука
 Кука (народ), етническа група в Чад
 КУКА, немска фабрика за индустриални роботи